Сезон 2016/17 — 102-й сезон для «Челси» в чемпионате Англии, 25-й в Премьер-лиге, а также 111-й год со дня основания футбольного клуба. Впервые с сезона 1996/97 «Челси» не будет участвовать в соревнованиях под эгидой УЕФА.

Форма 
Производителем формы для клуба является компания Adidas. Главным спонсором клуба, логотип которого изображён на футболке, является компания Yokohama Rubber Company. Домашний комплект формы был представлен 4 мая. Форма сочетает классический синий с белым цвета. Передняя часть футболки и рукава украшены тональным изображением в виде львов с клубной эмблемы. Гостевая форма была показана 11 июля. Новый дизайн формы сочетает полосатую чёрно-серую расцветку с жёлтым цветом, короткие плечевые полосы, двухцветную клубную эмблему и надпись "Chelsea FC" на окантованном вороте. Третий комплект игровой формы был представлен 29 июля. Футболки белого цвета украшены большим тиснёным изображением льва на рукаве, традиционными логотипными полосами «Адидас» синего цвета по бокам, а также сине-белым воротником с надписью «Челси» на обратной стороне.

Составы команд

Основной состав 

Источник: Профиль первой команды

Команда до 23 

Источник: Профиль команды U-23s

Команда до 18 

Источник: Профиль команды U-18s

Трансферы 
Сумма трансфера приводится в фунтах стерлингов.

Пришли в клуб

Лето 

Общие расходы:  £ 119 450 000

Зима 

Общие расходы:  £

Ушли из клуба

Лето 

Общие доходы:  £ 26 050 000

Зима 

Общие доходы:  £ 57 000 000

Ушли в аренду

Лето

Зима

Статистика

Игры и голы 

|-
|colspan="14"|Игрок покинул команду или ушёл в аренду

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голы в предсезонных матчах не учитываются.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Гол + Пас 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Автоголы в этой таблице не учитываются.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Дисциплинарные показатели 
В статистику включены только официальные матчи.

Тактические схемы 

|}

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Клуб 
 По данным официального сайта.

Тренерский штаб

Другая информация

Соревнования

Общее

Предсезонные и товарищеские матчи

Международный кубок чемпионов

Премьер-лига 

Премьер-лига сезона 2016/17 — 25-й сезон «Челси» в Премьер-лиге, который начался 15 августа 2016 года и завершится 21 мая 2017 года.

Турнирная таблица

Статистика выступлений 

Источник: Barclays Premier League

Результаты по турам

Матчи

Кубок Футбольной лиги

Кубок Футбольной ассоциации

Индивидуальные достижения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Официальный сайт 

2016/2017
Челси
2016/2017